Кубок угорської ліги 2011—2012 — 5-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 20 команд. Титул втретє здобув Відеотон.

Перший раунд 
Матчі були зіграні з 30 серпня до 16 листопада 2011 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|21 лютого/7 березня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|22 лютого/7 березня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 лютого/6 березня 2012

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 березня/4 квітня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 березня/4 квітня 2012

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок угорської ліги на soccerway 

2011–2012
2011 у футболі
2012 у футболі
2011 в угорському спорті
2012 в угорському спорті